Елизавета София Саксен-Альтенбургская (; , Галле — , Гота) — принцесса Саксен-Альтенбургская из эрнестинской линии Веттинов, в замужестве герцогиня Саксен-Готская.

Биография 
Елизавета София — единственный ребёнок в семье герцога Саксен-Альтенбурга Иоганна Филиппа и его супруги Елизаветы Брауншвейг-Вольфенбюттельской, дочери герцогаГенриха Юлия Брауншвейг-Вольфенбюттельского. 24 октября 1636 года в Альтенбурге Елизавета София вышла замуж за Эрнста I Благочестивого, который в 1640 году получил титул герцога Саксен-Готского. Приданое Елизаветы Софии составило 20 тыс. гульденов, в обеспечение которого был заложен амт Росла. В качестве вдовьих владений для Елизаветы Софии были определены амты Капеллендорф и Берка, а также так называемый Садовый дом в Веймаре.

Поскольку действовавшим в Саксен-Альтенбурге правом не предусматривалось наследование власти преемниками женского пола, после смерти отца Елизаветы Софии в 1639 году в Саксен-Альтенбурге правил его брат Фридрих Вильгельм II. Дядя Елизаветы Софии умер в 1669 году, и ему наследовал его малолетний сын Фридрих Вильгельм III, который также умер в возрасте 15 лет в 1672 году. Со смертью Фридриха Вильгельма III прервалась старшая линия дома Саксен-Альтенбурга по мужской линии, и Елизавета София стала главной наследницей владений.

Её супруг Эрнст Благочестивый заявил о своих претензиях на наследство, имея на то два основания: во-первых, он сам как представитель эрнестинской линии Веттинов приходился родственником угасшему герцогскому дому, во-вторых, он представлял требования своей супруги. Саксен-Веймар также выступил претендентом на наследство, и Саксен-Альтенбург подвергся разделу, причём львиная часть наследства включая город-резиденцию Альтенбург перешла Саксен-Готе. Тем самым была основана новая эрнестинская линия Саксен-Гота и Альтенбург, просуществовавшая до 1825 года.

Елизавета София пережила своего супруга на пять лет и получила вследствие изменения соглашения о вдовьих владениях от 1640 года амты Райнхардсбрунн и замок Теннеберг.

Потомки 
У Елизаветы Софии родилось 18 детей:
 Иоганн Эрнст (1638)
 Елизавета Доротея (1640—1709), замужем за ландграфом Гессен-Дармштадта Людвигом VI (1630—1678)
 Иоганн Эрнст (1641—1657)
 Кристиан (1642)
 София (1643—1657)
 Иоганн (1645—1657)
 Фридрих I (1646—1691), герцог Саксен-Гота-Альтенбургский, женат на принцессе Магдалене Сибилле Саксен-Вейсенфельсской (1648—1681), затем на принцессе Кристине Баден-Дурлахской (1645—1705)
 Альбрехт (1648—1699), герцог Саксен-Кобургский, женат на принцессе Марии Елизавете Брауншвейг-Вольфенбюттельской (1638—1687), затем на Сюзанне Елизавете Кемпинской (1643—1717), «графине Швизицкой и Альтенгофской»
 Бернгард I (1649—1706), герцог Саксен-Мейнингенский, женат на принцессе Марии Гедвиге Гессен-Дармштадтской (1647—1680), затем на принцессе Елизавете Элеоноре Брауншвейг-Вольфенбюттельской (1658—1729)
 Генрих (1650—1710), герцог Саксен-Рёмгильдский, женат на принцессе Марии Елизавете Гессен-Дармштадтской (1656—1715)
 Кристиан (1653—1707), герцог Саксен-Эйзенбергский, женат на принцессе Кристиане Саксен-Мерзебургской (1659—1679), затем на принцессе Софии Марии Гессен-Дармштадтской (1661—1712)
 Доротея Мария (1654—1682)
Эрнст (1655—1715), герцог Саксен-Гильдбурггаузенский, женат на принцессе Софии Генриетте Вальдекской (1662—1702)
 Иоганн Филипп (1657)
 Иоганн Эрнст (1658—1729), герцог Саксен-Заальфельдский, женат на принцессе Софии Гедвиге Саксен-Мерзебургской (1660—1686), затем на графине Шарлотте Иоганне Вальдек-Вильдунгенской (1664—1699)
 Иоганна Елизавета (1660)
 Иоганн Филипп (1661—1662)
 София Елизавета (1663)

Предки

Примечания

Литература 
 August Beck. Ernst der Fromme, Herzog zu Sachsen-Gotha und Altenburg. — H. Böhlau, 1865. — S. 754ff. (Digitalisat)
 Ludwig Storch. Das Fürstenhaus von Gotha. — Erfurt, 1826. — S. 155f.

Принцессы Саксен-Альтенбурга
Похороненные в Готе